(1926-1992), écrivain allemand ;
 Werner Koch (1961-), informaticien allemand ;